een loflied, zie Paean (lied)
 een compositie van Arnold Bax, zie Paean (Bax)